Мастертон () — многозначный термин.

Топонимы 
  — город в регионе Веллингтон Новой Зеландии.

Фамилия 
  (1938—1968) — канадский и американский хоккеист, игрок Национальной хоккейной лиги в составе клуба «Миннесота Норт Старз»; его именем названа награда лиги «Билл Мастертон Трофи».
 Мастертон, Гордон — британский инженер, президент Института инженеров-строителей (2005—2006), член Эдинбургского королевского общества (с 2007).
 Мастертон, Грэм (род. 1946) — британский писатель.
  (1954—2020) — британский футболист, игрок высшего дивизиона Шотландской лиги в составе клуба «Эр Юнайтед».
  (род. 1985) — британский политик, член Палаты общин (2017—2019).
 Мастертон, Стив (род. 1954) — австралийский автогонщик, победитель серии AMSCAR (1984).

См. также